To Be Kind () — тринадцятий студійний альбом американського експериментального гурту Swans, виданий 12 травня 2014 року. Альбом отримав схвальні відгуки критиків та опинився на 37-й сходинці чарту Billboard 200 та 38-й сходинці UK Albums Chart.

Список композицій 
Диск перший:
 "Screen Shot"
 "Just a Little Boy (for Chester Burnett)"
 "A Little God in My Hands"
 "Bring the Sun / Toussaint L'Ouverture"
 "Some Things We Do"

Диск другий:
 "She Loves Us"
 "Kirsten Supine"
 "Oxygen"
 "Nathalie Neal"
 "To Be Kind"

Учасники запису 
 Майкл Джира — вокал, гітара
 Крістоф Ган — леп-стіп гітара, вокал
 Тор Гарріс — ударні, вібрафон
 Крістофер Правдика — бас-гітара
 Філ Пулео — ударні, дульцимер, фортепіано
 Нормал Вестберг — електрогітара

Примітки